«Juan Carrillo» - conjunto del nombre propio Juan y el apellido Carrillo - puede referirse a:

Personajes 
 Juan Carrillo (n/d), franciscano español.
 Juan Carrillo Barbadillo (1977-), futbolista peruano.

Nombre compuesto
 Juan Antonio Carrillo Nebot (1962-), futbolista español.
 Juan Antonio Carrillo Salcedo (1934-2013), jurista español.
 Juan Carlos Carrillo Palacio (1992-), boxeador colombiano.
 Juan José Carrillo (1842-1916), político (:w:en).
 Juan Luis Carrillo Soberanis (1983-), político mexicano.